Ла Круз Гранде има више значења:

 Ла Круз Гранде (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Круз Гранде (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику